Kongshaug ist der Familienname folgender Personen:

 Erling Kongshaug (1915–1993), norwegischer Sportschütze
 Jan Erik Kongshaug (1944–2019), norwegischer Toningenieur und Jazzgitarrist
 Peder Kongshaug (* 2001), norwegischer Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Kongshaugen